Работническа партия е име, използвано от много партии в различни държави и в различни периоди:
 Работническа партия (Мавриций)
 Работническа партия (Мароко)
 Работническа партия (Норвегия)
 едно от легалните имена на Българската комунистическа партия

Вижте също 
 Лейбъристка партия (пояснение)